Go puede referirse a:

 Go de Balhae, rey del estado de Balhae de los siglo VII y VIII
 Go, un juego de mesa de estrategia abstracto para dos jugadores.
 Go Seigen, jugador chino de go.
 GO Transit, un sistema de transporte público regional en Ontario (Canadá).
 «Go» (canción de Pearl Jam).
 «Go» (canción de Juice Wrld y The Kid Laroi).
 Proyecto Gene Ontology
 Go (canción de Natalia), canción de la cantante española Natalia
 Islas Gloriosas (código de territorio FIPS 10-4).
 Provincia de Gorizia, Italia (código de matrícula de automóviles).
 Go álbum de Pat Benatar (2003).
 Go (lenguaje de programación), lenguaje de programación creado por Robert Griesemer, Rob Pike y Ken Thompson en Google (2009)
 Go, cantante chileno.

Enlaces externos